La Reprise est le titre de plusieurs œuvres :
 La Reprise (traduit aussi par La Répétition), un essai du philosophe danois Søren Kierkegaard, publié en 1843. 
 La Reprise, un roman d'Alain Robbe-Grillet, publié en 2001.